Goodman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Jones Goodman
 Steven M. Goodman